Matteuskyrkan kan syfta på:
Matteuskyrkan, Boden
Matteuskyrkan, Helsingfors
Matteuskyrkan i Majorna, Göteborg